Westing ist

ein Familienname:
 Giso Westing (* 1955), deutscher Maler

ein geographischer Name:
 Westing (Schweitenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Schweitenkirchen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern